Eva Nowotny (née en 1944), diplomate autrichienne.
 Jens Nowotny (né en 1974), footballeur allemand.
 Helga Nowotny (née en 1937), sociologue et philiosophe autrichienne.
 Walter Nowotny (1920-1944), aviateur allemand.

Homonymie de patronyme